Le tournoi de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute à Phoenix du 7 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Helen Gourlay.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en octobre 1974